Die Dynamic / Improve Your Pool – Germany Open 2006 war das 78. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Es wurde vom 4. bis 6. Mai 2006 vom BC Sindelfingen in Sindelfingen in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Deutsche Harald Stolka, der im Finale gegen Oliver Ortmann mit 10:7 gewann.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Germany Open 2006 auf der Website der Euro-Tour
 Germany Open 2006 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

078
Billardturnier in Sindelfingen
Poolbillardveranstaltung 2006